Walter Schneider-Argenbühl, Duits componist, dirigent, pianis en trombonist van Tsjechische afkomst
 Walter Schneider (coureur), Duits zijspan- en autocoureur